Литвиново — деревня в Себежском районе Псковской области России. Входит в состав городского поселения Идрица.

География 
Находится на юго-западе региона, в юго-восточной части района, в лесной местности около озера Островито.

Уличная сеть не развита.

История 
В 1802—1924 годах земли поселения Литвинова входили в Себежский уезд Витебской губернии.

В 1941—1944 гг. деревня находилась под фашистской оккупацией войсками Гитлеровской Германии.

В апреле 2015 года Максютинская волость была упразднена и все её населённые пункты, в том числе Литвиново, были включены в состав городского поселения Идрица.

Таким образом, в городском поселении Идрица с апреля 2015 года две деревни с одинаковым названиям Литвиново.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % от общей численности населения в 11 чел..

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Деревня доступна по просёлочным дорогам.

От а/д Максютино-Родионово до дер. Литвиново идёт автомобильная дорога общего пользования местного значения (идентификационный номер 558-254-850 ОП МП 58Н-085), длиной 3 км.

Примечания

Ссылки 
  Литвиново (Максютинская волость) на Викимапии

Населённые пункты Себежского района